Куэнси ():
 Куэнси (Мозель) — коммуна во Франции, департамент Мозель.
 Куэнси (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.